Holul este o încăpere care face legătura între intrare și celelalte camere ale clădirii.

Hol sau HOL se poate referi la:

 Hol (nume de familie)
 Hol IL, un club sportiv din comuna Hol, județul Buskerud, Norvegia
 Hellas On-Line, un provider de Internet din Grecia
 House of Lords, camera superioară a parlamentului britanic
 House of Leaves, un roman de Mark Z. Danielewski
 Hounds of Love, un album de Kate Bush
 tlhIngan Hol, limba Klingon

Localități
Hol (Norvegia), o comună din județul Buskerud, Norvegia
Hol, Tjeldsund, centrul administrative al comunei Tjeldsund, județul Nordland
Hol, Nordland, o fostă comună din Lofoten, județul Nordland
Biserica Hol (Nordland), o biserică din comuna Vestvågøy, județul Nordland
 Olanda, fostul cod de țară al Olandei utilizat de International Olympic Committee

Persoane
Richard Hol (1825–1904), compozitor olandez

Vezi și
Hole
Hall
Hală